Klipfolio — сервис для создания дашбордов, разработанный одноименной канадской компанией-разработчиком программного обеспечения Klipfolio Inc.

Klipfolio Inc. основана в 2001-м году в столице Канады в Оттава (провинция Онтарио).

В начале 2000-ых появились форматы XML, RSS-ленты и виджеты. Поэтому изначально деятельность компании была тесно связана с ними и преимущественно направлена на потребительский рынок. Но позже Klipfolio Inc. сфокусировала свое внимание на дашбордах для бизнес-аналитики.

Продукт 
в режиме реального времени. Сервис позволяет получать данные из множества источников, автоматизировать сценарии выборки этих данных, управлять их визуализацией. 

Архитектура Klipfolio простая и не требует знаний в области программирования. Благодаря такой архитектуре любой пользователь легко сможет без специальных технических навыков подключиться к источникам данных прямо из интерфейса Klipfolio. Распределить их таким образом, чтобы один и тот же источник можно было эффективно использовать в нескольких дашбордах и наоборот, несколько источников использовать в одном дашборде.

В Klipfolio есть встроенный редактор формул с помощью, которого можно преобразовывать, комбинировать и фильтровать любые данные перед визуализацией.

Пользователи получают доступ к дашбордам со своих ноутбуков, планшетов, смартфонов. Дашбордами можно поделиться со своими коллегами, отправив прямую ссылку или предоставив доступ через e-mail.

История 
Serence — так называлась канадская компания в 2001-м году, создавшая платформу Klipfolio. Ее основатели Allan Wille (CEO) и Peter Matthews (Chief Experience Officer — CXO) видели свою миссию в создании простого приложения для сбора данных из разных источников в единое место для простого их представления в презентациях.

Первая версия Klipfolio появилась в том же году чуть позднее. Для заполнения клипов (окон для отображения показателей) Klipfolio использовал RSS reader.

В 2002 году приложение стало более «развитым». С помощью JavaScript разработчикам стало легче создавать и изменять клипы. Кроме того компания приняла философию, направленную в сторону совершенства дизайна.

Для избежания проблем, связанных с интеграцией, группа исследователей и разработчиков выбрали собственные внутренние системы: XML-парсер, стек HTTP и новую архитектуру на основе CSS. Данная разработка была создана и размещена в пакете базового кода размером менее 500 KB.

Платформа Klipfolio была одним из первых десктопных приложений известных сегодня как Rich Internet Applications.

К 2017 году основное внимание компании были сфокусировано на BI решениях. Бизнес начал использовать платформу Klipfolio для отображения информации по KPI в удобной для них форме из различных систем (систем учета, CRM, систем аналитики и пр.)

В 2008 году компания Serence была переименована в Klipfolio Inc. Ребрэндинг был необходим, чтобы известность платформы Klipfolio помогла компании Serence стать популярнее. Таким образом компания для себя четко определила, что будет заниматься развитием дашбордов, помогающим бизнесу в оперативном управлении.

В 2011 компания Klipfolio Inc. стала позиционировать свой сервис, как облачный.

См. также 
 Business Intelligence
 Информационный дизайн
 Тафти, Эдвард
 Klip

Ссылки 
 Сравнение топ-4 популярных BI платформ. Какую выбрать?
 Как мы визуализировали отдел продаж — графические отчеты для 1С
 Дашборды: создаем понятные графики и диаграммы
 Klipfolio Raises $6.2 Million Series A Round Led by OMERS Ventures
 A Scan of the Headline Scanners
 A Directory of The Best RSS readers
 Top RSS readers — The Download Blog — CNET Download.com